Râul Bălăneasa se poate referi la:

 Bălăneasa - afluent al râului Bârlad
 Bălăneasa - afluent al râului Buzău

Altele 
 Bălăneasa, sat în județul Bacău, România

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)
 Râul Bălășina (dezambiguizare)

Toponime românești